Tehov – gmina w Czechach, w kraju środkowoczeskim, w powiecie Benešov
 Tehov – gmina w Czechach, w kraju środkowoczeskim, w powiecie Praga-Wschód